Niemcy:
 Dettingen – dzielnica Konstancji
 Dettingen – dzielnica Rottenburg am Neckar
 Dettingen an der Erms – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Dettingen an der Iller – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Dettingen unter Teck – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen

Zobacz też:
 bitwa pod Dettingen
 Dettingen Te Deum – kompozycja sakralna Georga Friedricha Händla z 1743 roku.